«Любовники года тигра» () — совместный драматический фильм Польши и Китая. Снят Яцеком Бромским

Сюжет 
1913 год. Два поляка убегают из ссылки сквозь сибирскую тайгу в Китай. Переправа через реку Амур для одного из них заканчивается трагически. Второму посчастливилось добратьться до берега реки. Раненый он идет по лесу и попадает в яму, где его без сознания находит старый китайский охотник и забирает в свой домик в горах. Гуо, так зовут китайца, живёт с женой и шестнадцатилетней дочкой-красавицей. Не желая мешать кровь разных народов, он обрезает девочке длинною косу и переодевает её в мальчишескую одежду, за что та переживает много издевательств со стороны односельчан. «Гуо хочет иметь сына. Он ещё молодой. Мог бы ещё постараться, вместо того, чтобы переодевать дочку» — слышит девочка насмешки старухи Лэнг у колодца. Но сможет ли это остановить чувства молодых или девочка сбежит с поляком, как это сделала её мать с отцом в молодости? Ведь кормя и заботясь, Сонг привязалась к Вольски.

В ролях 

 Вольски — Михал Жебровский
 Сонг — Ли Мин
 Гуо — Сунь Джи Фенг
 Гуо да Ма — Ву Фен Ксиа
 Станкевич — Норберт Раковски

Съёмочная группа 

 Режиссёр — Яцек Бромский
 Сценарий — Яцек Бромский
 Продюсер — Яцек Бромский, Юлиуш Махульский, Влодзимеж Отулак
 Оператор — Марцин Кошалка
 Композиторы — Гжегож Дарон, Анри Серока
 Художник — Анджей Шенайх
 Монтаж — Войцех Мровчинский

зрители - 2.4 тыс.

мировая премьера — 15 сентября 2005

время — 103 мин. / 01:43

Ссылки 
   
 Kochankowie Roku Tygrysa - Najnowsze informacje

Фильмы-драмы Китая
Фильмы-драмы Польши
Фильмы киностудии ZEBRA
Фильмы Китая 2005 года
Фильмы-мелодрамы Польши
Фильмы-мелодрамы Китая